Boisset kan syfta på:

 Boisset, Cantal, fransk kommun i departementet Cantal
 Boisset, Hérault, fransk kommun i departementet Hérault
 Boisset, Haute-Loire, fransk kommun i departementet Haute-Loire
 Boisset-et-Gaujac, fransk kommun i departementet Gard 
 Boisset-lès-Montrond, fransk kommun i departementet Loire
 Boisset-les-Prévanches, fransk kommun i departementet Eure 
 Boisset-Saint-Priest, fransk kommun i departementet Loire

Se även 

 Boissets 
 Boissey